ТГ-02 (по ГОСТ 17147-80 или ВТУ № ЕУ-66-54 МХП, сокращение от «Топливо ГИПХ-02», также несекретное название — «продукт Самин») — горючее,  являющееся смесью технических изомерных ксилидинов и технического триэтиламина в соотношении 1:1 (по массе). Представляет собой легкоподвижную маслянистую жидкость от желтого до темно-коричневого цвета с характерным для жирных аминов запахом. По своим токсикологическим характеристикам относится к третьему классу опасности ( составляет 3 мг/м³).

Применяется в качестве компонента ракетного топлива для ЖРД, в паре с окислителями на основе азотной кислоты, при контакте с которыми самовоспламеняется.

Состав горючего ТГ-02 разработан ещё в Германии в годы Второй мировой войны и имел немецкое название — «Тонка-250». Использовался на ряде крылатых, зенитных и баллистических ракет, а также на ракетах-носителях. Также, были разработаны смеси «Тонка-500» (35 % октана, 20 % бензола, в том числе ксилол, 12 % , 10 % анилина, 10 % , 8 % , 5 % метиламина) и R-Stoff (последняя часто отождествляется с горючим «Тонка-250», хотя содержит иное соотношение компонентов — 43 % триэтиламина и 57 % ксилидинов (весовое)).

Физические свойства 
 Плотность при 20°C: 0,835-0,855 г/см³
 Температура самовоспламенения: 380 °C
 Температура вспышки в закрытом тигле: −10 °C
 Температурные пределы воспламенения горючего с воздухом:
 нижний: −10 °C
 верхний: 24 °C
 Концентрационные пределы воспламенения паров горючего с воздухом:
 нижний: объёмная доля — 1 %
 верхний: объёмная доля — 6 %
 Массовые доли:
 триэтиламина (с диэтиламином): 50-52 %
 изомерных ксилидинов: 48-50 %
 воды: 0,20 %
 механических примесей: 0,003 %

Предельно допустимые концентрации 
 ПДК триэтиламина:
 в воздухе рабочей зоны: 10 мг/м3
 в воздухе населённых мест: 0,14 мг/м3 (максимально-разовая и среднесуточная)
 ПДК ксилидина:
 в воздухе рабочей зоны: 3 мг/м3
 в воздухе населённых мест: 0,002 мг/м3 (среднесуточная)

Примечания

Литература 
 ГОСТ 17147-80. Горючее ТГ-02. Технические условия
 

Ракетное топливо
ГИПХ:Проекты